Jos Pronk (schaatser), een Nederlands schaatser
 Jos Pronk (wielrenner), een Nederlands wielrenner